Дэн-ле-Пуалье́ () — коммуна во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр.

Муниципалитет расположен на расстоянии около 190 км на юг от Парижа, 80 км на юг от Орлеана, 45 км на север от Шатору.

Население 

Население — 488 человек (2007).

Достопримечательности 

 Замок Фен (), XVIII—XIX век

Примечания

Ссылки 
 
 Население города с 1793 по 1962 г. на официальном сайте Cassini